1 dzielnica miasta:
 Grotowice – dzielnica Opola

2 miejscowości w Polsce: 
 Grotowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Oporów
 Grotowice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Rzeczyca.